Дору — власна назва.

Топоніми

Дору (провінція)
 Дору (річка)
 Дору (субрегіон)
 Берегове Дору
 Міранда-ду-Дору — муніципалітет.
 Міранда-ду-Дору (парафія)
 Трансмонтана і Верхнє Дору
 Дору-Міню
 Ріу-Дору — парафія.

Інше 
 Дору — спис.